Björn Cederberg kan avse:
Björn Cederberg (författare), (egentligen Konrad Gustaf Cederberg, 1860-1909)
 Björn Cederberg (kartläsare), född 1937
Björn Cederberg (entomolog), född 1947
Björn Cederberg (journalist), född 1955